Spojení písmen C, F a M může mít různé významy:

 Cook Flying Machines – výrobce letadel
 CFM International – joint venture mezi GE Aviation z USA a SNECMA Moteurs z Francie za účelem výroby a podpory proudových motorů série CFM56
 confocal microscopy – konfokální mikroskop
 cubic foot per minute – imperiální míra objemového průtoku
 Cold Fusion Markup – formát souboru obsahující kód ColdFusion Markup Language
 Code Fragment Manager – součást nanažera v Mac OS
 Connectivity Fault Management – 5. dodatek k IEEE 802.1ag pro OAM, proces při ztrátě spojení na LAN
 Chemische Fabrik Marktredwitz – chemická továrna Marktredwitz na Chebsku, ve městě ; otevřená již v roce 1788, jako jedna z prvních ve střední Evropě
 Club de Foot Montréal – kanadský fotbalový klub
 Canadian Federation of Musicians, , člen severoamerické společnosti hudebníků